Муниципальный аэропорт Хеттингер (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 1,85 километрах к северо-западу от города Хеттингер (Северная Дакота), США.



Операционная деятельность 
Муниципальный аэропорт Хеттингер занимает площадь в 110 гектар, расположен на высоте 824 метров над уровнем моря и эксплуатирует две взлётно-посадочные полосы:
 12/30 размерами 1418 х 23 метров с асфальтовым покрытием;
 17/35 размерами 576 х 30 метров с торфяным покрытием.

В период с 20 июля 2005 по 20 июля 2006 года Муниципальный аэропорт Хеттингер обработал 2830 операций взлётов и посадок воздушных судов (в среднем 235 операций ежемесячно), из них 88 % пришлось на авиацию общего назначения, 11 % — на рейсы аэротакси и 1 % составили рейсы военной авиации. В данный период в аэропорту базировалось 25 воздушных судов, из которых 96 % — однодвигательные самолёты и 4 % — многодвигательные.

Примечания

Ссылки 
 Aerial photo as of 26 September 1995 from USGS The National Map via TerraServer-USA

Аэропорты Северной Дакоты
Адамс (округ, Северная Дакота)